Triatlon na Poletnih olimpijskih igrah 2012. Tekmovanja so potekala za moške in ženske. Edina slovenska predstavnica je bila Mateja Šimic, ki je zasedla 37. mesto.

Dobitniki medalj

Medalje po državah

Viri 

 Izidi na RTVSLO
 Izidi na london2012.com

2012
Športi Poletnih olimpijskih iger 2012